Chytrus – utwór Williama Goldinga
 Jezus Chytrus Oi! – kaseta wytwórni Silverton
 Chytrus – wspólnik Czarnego Piotrusia z komiksów Disneya
 Chytrus – goblin z serialu animowanego Noddy